Ruské příjmení Usťugov nese více osobností:

 Anatolij Alexejevič Usťugov (1977 – 2004) – ruský hokejista
 Jevgenij Romanovič Usťugov (* 1987) – ruský biatlonista, olympijský vítěz
 Sergej Alexandrovič Usťugov (* 1992) – ruský běžec na lyžích

Externí odkazy